Niquet ist der Familienname von:

 Antoine Niquet (* um 1640–1726), französischer Militäringenieur
 Bernd Niquet (* 1956), deutscher Journalist, Börsenkolumnist und Schriftsteller
 Franz Niquet (1910–1986), deutscher Prähistoriker
 Hervé Niquet (* 1957), französischer Dirigent und Cembalist